De marathon van Zürich is een hardloopevenement dat sinds 2003 jaarlijks in de maand april wordt gehouden in de stad Zürich.

Parcours
De marathon loopt in het geheel langs het meer van Zürich.

Statistieken

Parcoursrecords 
 Mannen: 2:07.44 - Tadesse Abraham  (2013)
 Vrouwen 2:25.44 - Lisa Stublic  (2013)

Top 10 snelste overall
Met een gemiddelde tijd van 2:09.46,5 staat Zurich niet op de Lijst van snelste marathonsteden.

(tabel bijgewerkt t/m 2016)

Uitslagen

Deelnemers aantallen

Externe link 
 Officiële website